Протопо̀пинци е село в Северозападна България. То се намира в община Чупрене, област Видин. Населението му е около .

География 

Протопопинци е малко село на североизточния склон на рида Ведерник в Западния Предбалкан, разположено на левия бряг на Чупренска река. Намира се на 17 километра от град Белоградчик.

На Чупренската река, под самото село, се намират вировете Горен и Долен Бобук, които достигат до дълбочина 6 метра. В дворовете на някои къщи, както и в цялата околност има скали, които са част от Белоградчишките скали, но с по-малки размери. Те са разнообразни по цвят и форма. Едно от най-високите възвишения близо до селото е Петин връх.

История 

Селото два пъти си сменя местоположението – в началото се намира в местността „Маала“, след което се премества в местността „Селище“, и последно на сегашното си местоположение.

Името на селото идва от духовническия сан протопоп.

По време на колективизацията в селото е създадено Трудово кооперативно земеделско стопанство „Девети септември“ в чест на Деветосептемврийския преврат от 1944 година.

Население 

Броят на жителите на селото има тенденция на намаляване.

Управление

Икономика

Инфраструктура 

Къщите са стари, едноетажни, повечето разположени в един ред от двете страни на Републикански път III-114. Някои са на по 100 – 150 години, други са построени и леко обновени през XX век. В селото има електричество, вода, телефонна връзка и обхват на мобилни телефони.

Култура 

На общинския футболен турнир отборът на селото „Порто Протопопинци“ печели първо място в 2003, 2007, 2015, 2016 и 2017 година и е единственият отбор от първенството с 3 поредни победи.

Известни личности 
 Родени в Протопопинци
 Игнат Асенов (1947 – 2016), волейболен треньор

Бележки 

Села в област Видин
Населени места в община Чупрене